Miejscowości w USA:
 Winger – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Polk
Gminy w USA:
 Winger (ang. Winger Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Polk
Inne:
 Winger – amerykańska grupa muzyczna